Томас Џејн () је амерички глумац, рођен 22. фебруара 1969. године у Балтимору (САД).

Филмографија 

|-
| 1986
|
| -{Padamati Sandhya Ragam}-
| Крис
| 
|-
| rowspan="3"| 1992
|
| -{I'll Love You Forever... Tonight}-
| -{The Hustler}-
| 
|-
|
| -{Buffy the Vampire Slayer}-
| Зеп
|
|-
|
| -{Nemesis}-
| Били
|
|-
| 1994
|
| -{At Ground Zero}-
| Томас Квинтон Пенингтон
|
|-
| 1996
|
| -{The Crow: City of Angels}-
| Нимо
| 
|-
| rowspan="3"| 1997
|
| -{The Last Time I Committed Suicide}-
| Нил Касади
| 
|-
| Украдено лице
| -{Face/Off}-
| Берк Хикс
| 
|-
|
| -{Boogie Nights}-
| Тод Паркер
| 
|-
| rowspan="4"| 1998
|
| -{Thursday}-
| Кејси
| 
|-
|
| -{The Velocity of Gary}-
| Гари
| 
|-
|
| -{Zack and Reba}-
| Спарки Стоукс
| 
|-
|Танка црвена линија
| -{The Thin Red Line}-
| редов Еш
|
|-
| rowspan="4"| 1999
|Дубоко плаво море
| -{Deep Blue Sea}-
| Картер Блејк
| 
|-
|
| -{Molly}-
| Сем
| 
|-
|
| -{Junked}-
| Свич
| 
|-
|Магнолија
| -{Magnolia}-
| млади Џими Гејтор
| 
|-
| rowspan="2"| 2000
|
| -{Jonni Nitro}-
| Брак
| 
|-
|Под сумњом
| -{Under Suspicion}-
| детектив Феликс Овенс
| 
|-
| rowspan="2"| 2001
|Први грех
| -{Original Sin}-
| Вили/Волтер Даунс/Мефисто
| 
|-
|
| -{Eden}-
| Дов
| 
|-
| 2002
|
| -{The Sweetest Thing}-
| Питер Донахи
| 
|-
| rowspan="2"| 2003
|
| -{Dreamcatcher}-
| Хенри
| 
|-
|
| -{Stander}-
| Andre Stander Андре Стендер
| 
|-
| 2004
|Панишер
| -{The Punisher}-
| Френк Касл
|
|-
| 2006
|
| -{The Tripper}-
| Баз Хол
| извршни продуцент
|-
| 2007
| Измаглица
| -{The Mist}-
| Дејвид Дрејтон
| 
|-
| rowspan="3"| 2008
|
| -{The Butler's in Love}-
| батлер
| 
|-
|
| -{Mutant Chronicles}-
| наредник Мич Хантер
| 
|-
|
| -{Killshot}-
| Вејн
| 
|-
 || 2009
|
| -{Dark Country}-
| Дик
| режисер и продуцент
|-
| rowspan="3"| 2010
|
| -{DC Showcase: Jonah Hex}-
| Џона Хекс (глас)
| 
|-
|
| -{Give 'Em Hell, Malone}-
| Малон
| 
|-
| Скот Пилгрим против света
| -{Scott Pilgrim vs. the World}-
| -{Vegan Police Officer}-
| непотписан
|-
| 2011
|
| -{I Melt with You}-
| Ричард
| извршни продуцент
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Људи из Балтимора
Амерички глумци